Suchy – dopływ Wisły, płynący na terenie Ustronia
 artykuły o nazwie Suchý
 Suchy Bór
 Suchy Dąb
 Suchy Dwór
 Suchy Grunt
 Suchy Las